Хаа:

 Хаа — город в Бутане, административный центр дзонгхага Хаа.
 Хаа — дзонгхаг в Бутане, относится к западному дзонгдэю.

См. также 
 Ха